Gruson peut désigner :

Toponymes 
 Gruson commune française

Patronyme 
 Claude Gruson (1910-2000), haut fonctionnaire et économiste français ;
  (1869–1962), général allemand ;
  (1904–2001), ingénieur et professeur allemand ;
 Gustave Gruson (1893-1963), architecte français ;
 Henri Gruson (1892-1908), ingénieur français ;
 Hermann Gruson (1821-1895), inntventeur, scientifique et entrepreneur allemand ;
  (1768–1857), mathématicien allemand ;
  (1793-1870), ingénieur allemand ;
 Louis Baudouin Joseph Gruson (1747-1811), homme politique et député français ;
 Michael Gruson (1936-2005), avocat américain ;
 Nicolas Gruson (1974- ), nageur français ;
  (1863–1929),industriel allemand ;
 Sydney Gruson (1943-1998), journaliste américain.

Autres usages 
 Gare de Gruson ;
 , jardin botanique à Magdebourg, nommé d'après Hermann Gruson ;
 Usine Gruson, ancienne usine de construction mécanique située à Magdebourg, en Allemagne, et nommée d'après Hermann Gruson ;
 Secteur pavé de Gruson (ou Pavé de l'arbre), secteur pavé de la course cycliste Paris-Roubaix, à Gruson.

Homonymie de toponyme